Live at the Royal Albert Hall — сьомий концертний альбом англійської групи The Who, який був випущений у червні 2003 року.

Композиції 
 I Can't Explain  – 2:51
 Anyway, Anyhow, Anywhere  – 4:33
 Pinball Wizard  – 3:44
 Relay  – 8:14
 My Wife  – 6:38
 The Kids Are Alright  – 6:12
 Mary Anne with the Shaky Hand  – 4:12
 Bargain  – 6:52
 Magic Bus  – 10:05
 Who Are You  – 7:05
 Baba O'Riley  – 5:48
 Drowned  – 6:38
 Heart to Hang Onto  – 4:41
 So Sad About Us  – 3:19
 I'm One  – 2:51
 Getting in Tune  – 6:21
 Behind Blue Eyes  – 3:48
 You Better You Bet  – 5:46
 The Real Me  – 5:27
 5:15  – 11:40
 Won't Get Fooled Again  – 9:12
 Substitute  – 3:20
 Let's See Action  – 5:15
 My Generation  – 5:30
 See Me, Feel Me/Listening to You  – 5:04
 I'm Free  – 2:49
 I Don't Even Know Myself  – 4:43
 Summertime Blues  – 3:20
 Young Man Blues  – 5:54

Склад 
 Роджер Долтрі — вокал
 Джон Ентвістл — бас гітара, бек-вокал;
 Кенні Джонс — ударні
 Піт Таунсенд — гітара, синтезатори, фортепіано

Джерела 
 Live at the Royal Albert Hall  allmusic
 Live at the Royal Albert Hall  last.fm

Альбоми The Who
Музичні альбоми 2003
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми